Улица Королёва (Улица Королева) — название улиц в различных населённых пунктах (в основном, в России и государствах бывшего СССР), названная в честь Сергея Королёва.

Россия 
 Улица Королёва в Александрове.
 Улица Королёва в Асбесте.
 Улица Королёва в Белгороде.
 Улица Королёва в Берёзовском.
 Улица Королёва в Димитровграде.
 Улица Королёва в Ельце.
 Улица Королёва в Жуковском.
 Улица Королёва в Зеленодольске.
 Улица Королёва в Махачкале.
 Улица Королёва в Нальчике.
 Улица Королёва в Новосибирске.
 Улица Королёва в Обнинске.
 Улица Королёва в Твери.
 Улица Королёва в Томске (Академгородок).
 Улица Королёва в Улан-Удэ.
 Улица Королёва в Хабаровске.
Улица Королёва в Воткинске.
Улица Королёва в Уфе.

Белоруссия 
 Улица Королёва в Вилейке.
 Улица Королёва в Могилёве.
 Улица Королёва в Слониме.

Украина 
 Улица Королёва в Житомире.
 Улица Королёва в Славянске.
 Улица Королёва в Чернигове.

Украина и Луганская народная республика 
 Улица Королёва в Луганске.

См. также 
 Проспект Королёва
 Улица Академика Королёва

Списки объектов, названных в честь людей
Сергей Королёв